Eisho kan syfta på:

 Eishō (Heian) – en periöd i den japanska tideräkningen under Heian
Eishō (Sengoku) – en period i den japanska tideräkningen under Muromachitiden

Se även
 Japanska perioder